Ctenochelidae är en familj av kräftdjur. Ctenochelidae ingår i överfamiljen Callianassoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ctenochelidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Ctenochelidae